Alejandro Osorio (voetballer), een Chileens voetballer
Alejandro Osorio (wielrenner), een Colombiaans wielrenner